Schlechter ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Schlechter (* 1960) deutscher Germanist und Historiker 
 Carl Schlechter (1874–1918), österreichischer Schachspieler
 Hermann Schlechter (1891–1983), deutscher Elektrotechniker und Kommunalpolitiker (FDP)
 Karl Schlechter (1804–1876), deutscher Dramatiker, siehe Karl Haffner (Dramatiker)
 Kristina Schlechter (* 1984), deutsche Volleyballspielerin
 Lambert Schlechter (* 1941), luxemburgischer Schriftsteller
 Maria Kurz-Schlechter (* 1959), österreichische Skirennläuferin
 Pit Schlechter (* 1990), luxemburgischer Radrennfahrer
 Rudolf Schlechter (1872–1925), deutscher Botaniker